Тул има више значења:
 Тул (музичка група)
 Округ Тул (Монтана)
 Тул (Тексас)